Scream if You Wanna Go Faster — второй сольный альбом британской поп-певицы Джери Халлиуэлл, выпущенный 14 мая 2001 года. Этот альбом стал менее успешным, чем дебютный альбом Schizophonic, он достиг лишь 5-го места в британском альбомном хит-параде с суммарным тиражом в 155 000 проданных копий (в первую неделю продаж было реализовано 35 000 экземпляров альбома). В США альбом стал доступен для скачки через iTunes Store только 30 октября 2007 года.

Главным хитом альбома стала кавер-версия песни группы The Weather Girls, выпущенной в 1983 году — «It’s Raining Men». Композиция вошла в саундтрек фильма «Дневник Бриджит Джонс» и игры DDRMAX2: Dance Dance Revolution 7thMIX. Песня была признана «Международной песней года» на NRJ Music Awards 2002.
 
Количество проданных по всему миру копий сингла превысило 4 миллиона, что вывело «It’s Raining Men» на второе место во всемирном хит-параде United World Chart (первое заняла песня Lady Marmalade в исполнении Кристины Агилеры, Лил Ким, Майи и Пинк) и второе место в списке самых продаваемых синглов 2001 года. Ещё две песни с альбома были выпущены как синглы: «Scream if You Wanna Go Faster» и «Calling». Общий тираж мировых продаж альбома составил 1.3 миллиона копий.

Список композиций 
 Scream if You Wanna Go Faster (Джери Халлиуэлл/Рик Ноуэлс) — 3:38
 Shake Your Bootie Cutie (Грегг Александер/Халлиуэлл/Ноуэлс) — 4:04
 Calling (Халлиуэлл/Питер Джон Веттес) — 4:23
 Feels Like Sex (Трэйси Акерман/Халлиуэлл/Энди Уоткинс/Пол Уилсон) 3:24
 Circles Around the Moon (Акерман/Халлиуэлл/Уоткинс/Уилсон) — 3:59
 Love Is the Only Light (Йорген Элофссон/Халлиуэлл/Стив Липсон) — 3:27
 Strength of a Woman (Халлиуэлл/Ноуэлс) — 4:03
 Don’t Call Me Baby (Халлиуэлл/Уоткинс/Уилсон) — 3:42
 Lovey Dovey Stuff (Акерман/Халлиуэлл/Уоткинс/Уилсон) — 3:39
 It’s Raining Men (Пол Джабара/Пол Шэффер) — 4:18
 Heaven and Hell (Being Geri Halliwell) (Элофссон/Халлиуэлл/Липсон) — 3:31
 I Was Made That Way (Халлиуэлл/Веттес) — 4:47

Места в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Джери Халлиуэлл
Поп-альбомы
Альбомы EMI Records
Альбомы, спродюсированные Риком Ноуэлсом